Kant kan syfta på:

 Kant (grafteori) – en förbindelse mellan hörn i en graf
 Privatdetektiven Kant – en svensk tv-serie från 1983
 Grad (kant) – inom metallurgin är en skarp kant (vass upphöjning)
 Kant (geometri) – en endimensionell linje
 Kant (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 7083 Kant – en asteroid

Geografi

Indien 

 Kānt, ort, Uttar Pradesh, Shāhjahānpur,

Kirgizistan 

 Kant, Kirgizistan, ort i Tjüj, 

Robotskapade Indienförgreningar